
Termin -{NT}- ima više značenja.

 -{NT}-, oznaka za neurotenzin.
 -{NT}-, Severna teritorija, Australija
 -{NT}-, Severozapadne teritorije, Kanada
 Vindous NT, Mikrosoftov operativni sistem

 NT5E, enzim
 Mononitrotoluen, organsko jedinjenje

Vidi još